Kinda bezeichnet:

 Kinda (Arabien), arabische Ethnie
 Kinda (Gemeinde), in der Provinz Östergötlands län, Schweden
 Kinda (Demokratische Republik Kongo), Ort in der Demokratischen Republik Kongo
 Kinda (Marskrater)

Kinda ist der Familienname folgender Personen:

 Gadi Kinda (* 1994), israelischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kinta